Colón je příjmení těchto osob:

 Braulio Dueño Colón (1854–1934), portorický hudební skladatel
 Carlos Colón (* 1948), portorický wrestler
 Carlos Colón jr. (* 1979), portorický wrestler známější jako Carlito
 Cristóbal Colón, italský mořeplavec (1451–1506) známý jako Kryštof Kolumbus 
 Gaspar Colón Moleiro, venezuelský zpěvák (baryton)
 Germà Colon (Germà Colón i Doménech; * 1928), španělský filolog a romanista
 José E. Colón, portorický politik
 Luis Arcángel Ramos Colón (* 1985), honduraský fotbalista
 Manuel Prado y Colón de Carvajal (1931–2009), španělský diplomat
 María Caridad Colón (* 1958), kubánská atletka, olympijská vítězka v hodu oštěpem
 Míriam Colón (1936–2017), americká herečka portorického původu
 Pedro Nuño Colón de Portugal (1615–1673), španělský šlechtic a důstojník
 Rafael Colón (1918–1991), dominikánský zpěvák a skladatel
 Rafael Hernández Colón (* 1936), portorický politik
 Ruth Noemí Colón, americká právnička a politička
 Willie Colón (* 1950), portorikánský hudebník hrající salsu

Colón je místopisné jméno:
 Colón (Argentina), sídlo v argentinské provincii Entre Ríos
 Colón (Buenos Aires), sídlo v Argentině
 Colón (Nariño), obec v Kolumbii
 Colón (Putumayo), obec v Kolumbii
 Colón (Kostarika), město v Kostarice
 Colón (Kuba), město v provincii Matanzas na Kubě
 Colón (Panama), přístavní město v Panamě
 Department Colón (Honduras), department v Hondurasu
 Archipiélago de Colón, úřední název ekvádorského souostroví Galapágy
 Colón, ostrov v Panamě
 Arroyo Colón, řeka v Mexiku

Colón též označuje
 Salvadorský colón, dřívější měna v Salvadoru
 Kostarický colón, měna v Kostarice
 Teatro Colón, divadlo v Buenos Aires v Argentině
 Cementerio Cristóbal Colón, hřbitov v Havaně na Kubě
 CA Colón, fotbalový klub v Argentině

podobné
 Palacio Colón, budova v Montevideu
 Diego Colón
 , tračník 
 Kolón